Toto je seznam obcí v departementu Ariège ve Francii, jichž je celkem 332:

Externí odkazy 
 

 
Ariège